Nivelle (België), een gehucht in België
 Nivelle (Frankrijk), een dorp in Frankrijk
 Nivelle (rivier), een rivier in Spaans- en Frans-Baskenland
 Robert Nivelle (1856 – 1924), een Franse generaal